Бардышев — фамилия; имеет женскую форму Бардышева.
 Бардышев, Владимир Фёдорович (1936—2003) — бригадир горнорабочих очистного забоя шахты «Новокузнецкая» ПО «Южкузбассуголь», Герой Социалистического Труда.
 Бардышев, Сергей Прокопьевич (1870 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы III созыва от Ярославской губернии.